Nörgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Amelie Nörgaard (* 1982), schwedische Schauspielerin
 Pernille Darlie-Nörgaard (* 1982), dänische Fußballspielerin
 Poul Nörgaard (1899–nach 1944), dänischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Rikke Nörgaard (* 1983), dänische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Nørgaard